KGDP steht für:
 KGDP-FM, US-Radiosender
 Dell City Municipal Airport (ICAO-Code), Flughafen von Dell City, Hudspeth County, Texas

Abkürzung